

Sigle 
 Jemaah Islamiah – organizzazione militante islamica

Astrologia 
 Ji – (己) tronco celeste dell'astrologia cinese

Codici 
 JI – codice ISO 3166-2:ID di Jawa Timur (Indonesia)
 JI – codice ISO 3166-2:LY di al-Jifarah (Libia)
 JI – codice ISO 3166-2:NG di Jigawa (Nigeria)
 JI – codice ISO 3166-2:NI di Jinotega (Nicaragua)
 JI – codice ISO 3166-2:UZ di Jizzax (Uzbekistan)

Altro 
Ї o Ji – lettera dell'alfabeto cirillico
Ji – arma delle arti marziali cinesi
Ji – complesso templare buddhista in Giappone, chiamato anche Tera